Логинова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Логинова, Альбина Николаевна (род. 1983) — российская лучница.
 Логинова, Анастасия Владимировна (род. 1990) — российская баскетболистка.
 
 Логинова, Антонина Сидоровна (1938—2014) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, механизатор.
 Логинова, Галина Александровна (род. 1950) — советская и американская актриса.
 Логинова, Евгения Андреевна (род. 1946) — бригадир отделочников, Герой Социалистического Труда.
 Логинова, Лидия Ивановна (род. 1951) — советская волейболистка.
 Логинова, Наталья Анатольевна (род. 1947) — психолог, лауреат премии имени С. Л. Рубинштейна.
 Логинова, Ольга Германовна (род. 1966) — советская и украинская горнолыжница.
 Логинова, Тамара Абрамовна (1929—1988) — советская актриса.
 Логинова, Татьяна Дмитриевна (род. 1944) — советская кинооператор.
 Логинова, Христина Фёдоровна (известна как: Рахманова; 1760—1827) — русская театральная актриса.

Топоним 
 Логинова — деревня в России, Пермский край, Кудымкарский район.
 Логинова — деревня в России, Тюменская область, Абатский район. См. также